Gimle est un patronyme porté notamment par :

 Ingar Helge Gimle (1956-), acteur norvégien ;
 Trude Gimle (1974-), skieuse alpine norvégienne.

Homonymie de patronyme norvégien